Иван Горанов може да се отнася за:
 Иван Горанов (1891-1945) – политик, министър на железниците, пощите и телеграфите
 Иван Горанов – български футболист на ПФК Левски (София)